Il gruppo della wickmanite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della wickmanite 
 Burtite
 Mushistonite
 Natanite
 Schoenfliesite
 Vismirnovite
 Wickmanite

Note 

Wickmanite